Максим Владимирович Ширяев (род.28 августа 1986) — российский хоккеист с мячом, полузащитник ХК «Старт» (Нижний Новгород).

Биография 
М.В.Ширяев родился в Свердловске. Играть в хоккей с мячом начал в Екатеринбурге.
Первый тренер Ю.Б.Волков.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата России - 2015/2016, 2016/2017. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2014/2015, 2018/2019. 
 Обладатель кубка России - 2015. 
 Финалист кубка России - 2008. 
 Обладатель кубка ЭксТе - 2017. 
 Финалист Суперкубка России - 2015/2016. 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини хоккею - 2005.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 20(21) / 19 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  
  1-2.Ак Барс-Динамо     = 18 мячей   1-2.СКА-Нефтяник       = 6 
  1-2.Динамо М           = 18         1-2.Сибсельмаш         = 6
  3.Кузбасс              = 15         3-4.Кузбасс            = 5      
  4-6.СКА-Нефтяник       = 14         3-4.Волга              = 5
  4-6.Родина             = 14         5-12.Маяк              = 2 
  4-6.Волга              = 14         5-12.Саяны             = 2
  7-8.Енисей             = 13         5-12.Байкал-Энергия    = 2
  7-8.Сибсельмаш         = 13         5-12.Ак Барс-Динамо    = 2
  9.Строитель С          = 12         5-12.Зоркий            = 2
 10.Байкал-Энергия       = 11         5-12.Уральский трубник = 2
 11-13.Старт             = 10         5-12.Мурман            = 2
 11-13.Водник            = 10         5-12.Водник            = 2
 11-13.Мурман            = 10        13-19.СКА-Забайкалец    = 1
 14-15.Зоркий            =  9        13-19.Локомотив Ор      = 1
 14-15.Уральский трубник =  9        13-19.сборная Россия-2  = 1
 16.Маяк                 =  3        13-19.Студенческая
 17.Металлург Бр         =  2              сборная России    = 1
 18-20.Саяны             =  1        13-19.Енисей            = 1
 18-20.Локомотив Ор      =  1        13-19.Динамо М          = 1
 18-20.ХК Боровичи       =  1        13-19.Родина            = 1
 -----.СКА-Забайкалец    =  0(1)

В чемпионатах и кубках России количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 123 играх
по 2 мяча забивал в 22 играх
по 3 мяча забивал в 6 играх
по 4 мяча забивал в 2 играх
по 5 мячей забивал в 1 игре
Свои 198 мячей забросил в 154 играх, в 267 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 30 играх 
по 2 мяча забивал в 6 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 45 мячей забросил в 37 играх, в 75 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ФХМР
 профиль на сайте Байкал-Энергия
 профиль на сайте СКА-Свердловск
 профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Старт»